Arentz ist der Familienname folgender Personen:
 Bjarne Arentz (* 1928), norwegischer Skirennläufer
 Charles Arentz (1878–1939), norwegischer Segler
 Christoph Arentz (1766–1851), auch Pater Hilarius, deutscher Benediktiner-Pater und Naturwissenschaftler in Mainz
 Hans Arentz (1731–1793), norwegischer Richter und politischer Autor
 Hans Severin Arentz (1806–1875), norwegischer Politiker
 Hermann-Josef Arentz (* 1953), deutscher Politiker (CDU) 
 Kurt Arentz (1934–2014), deutscher Bildhauer
 Samuel S. Arentz (1879–1934), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Arends
 Arenz
 Ahrendts
 Ahrends
 Arens
 Ahrens
 Arentzen